The Secret Agent est le titre qui désigne plusieurs œuvres :
 The Secret Agent, un roman écrit par Joseph Conrad en 1907 ;
 The Secret Agent, un court métrage américain de 1916 ;
 The Secret Agent, un téléfilm britannique de 1975 réalisé par Herbert Wise ;
 The Secret Agent, une série télévisée britannique de 1992, réalisé par David Drury.
 L'Agent secret (The Secret Agent), un film britannique de Christopher Hampton de 1997, tiré du roman de Joseph Conrad. 
 The Secret Agent est la bande originale de ce film, composée en 1995 par Philip Glass.

Voir aussi